Niemcy:
 Willich – dzielnica Xanten
 Willich – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Viersen

Osoby:
 Kurt von Willich – niemiecki prawnik
 Moritz von Willich – niemiecki lekarz